Leto () o Latona () è un personaggio della mitologia greca, è una Titanide di seconda generazione, figlia dei titani Febe e Ceo.

Era legata alla maternità e insieme ai suoi figli Apollo e Artemide protettrice dei giovani. La sua iconografia la collega anche alla modestia e alle arti femminili. Insieme alla sorella Asteria, potrebbe essere legata alla notte o alla luce del giorno.

Genealogia 
Sorella della titanide Asteria, fu madre dei gemelli Apollo e Artemide avuti da Zeus.

Mitologia 

Esiodo narra che Zeus, temendo le ire e la gelosia della moglie Era, l'allontanò poco prima che essa partorisse e che nessuno voleva darle ospitalità poiché temeva le ritorsioni di Era. Così Latona, inseguita dal serpente Pitone e vagando attraverso il Mar Egeo trovò rifugio presso l'isola egea di Delo dove nacquero Artemide e Apollo.

Altri narrano che Latona, in forma di lupa, si era recata a Delo dal paese degli Iperborei, e parlano del suo soggiorno in Licia, dove i pastori, che avevano voluto impedire alla dea di bagnare nello stagno i figli, erano stati mutati in rane.

In seguito Apollo uccise Pitone sul monte Parnaso per vendicare le sofferenze inflitte alla madre il quale l'aveva perseguitata quando era incinta.

Leggermente diversa la versione fornita da Igino secondo cui Orione, accorso in difesa di Latona, ebbe la peggio e morì in uno scontro con Scorpione, avverso alla dea. Resta il fatto che, partoriti Apollo e Artemide, quest'ultima chiese a Zeus un segno di gratitudine e così la costellazione fu stabilita in modo tale che quando Scorpione si alza, Orione tramonta.

A Delo esisteva un santuario dedicato a lei dove una palma di bronzo ricordava l'albero a cui si era aggrappata al momento di partorire i due gemelli e la loro nascita era celebrata il sesto e il diciassettesimo giorno del Targelione.

Genealogia (Esiodo)

Dediche 
Gli asteroidi 68 Leto e 639 Latona prendono il loro nome da questo personaggio.

Note

Voci correlate 
 Niobe
 Pelope
 Amicla
 Clori (figlia di Anfione)

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Titani
Amori di Zeus